На летних Олимпийских играх 2004 года соревнования по плаванию проходили в водном центре Афинского олимпийского спортивного комплекса. В них приняли участие 937 спортсменов из 152 стран.

Главным героем не только соревнований по плаванию, но и всех Игр в Афинах стал 19-летний американский пловец Майкл Фелпс, который выиграл 6 золотых и две бронзовые награды. На дистанции 400 метров комплексным плаванием Фелпс установил свой пятый мировой рекорд (4:08,26). Это был единственный мировой рекорд в плавании в финалах индивидуальных дисциплин, установленный на Играх в Афинах.

Из 32 разыгранных золотых медалей 12 выиграли американцы и семь — австралийцы.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Медалисты

Мужчины 

* — участники предварительных заплывов

Женщины 

* — участники предварительных заплывов

Ссылки 

Плавание на летних Олимпийских играх 2004
Плавание на Олимпийских играх